Мисс Казахстан 2000 () — 4-й национальный конкурс красоты, проводился в Алматы, во «Дворце республики» 14 октября 2000 года. Победительницей конкурса красоты стала представительница города Алматы — Маргарита Кравцова.

События 
Посещение с передачей благотворительного взноса Дому малютки Алматы, посещение и организация концерта в Доме ветеранов Алматы.

Гости 
Список гостей:
Алибек Днишев, певец, Народный артист РК;
Роза Рымбаева, певица, Народная артистка РК;
группа Иванушки International;
Лана, скрипка;
Дуйсен Касеинов, председатель Комитета Культуры; 
группа «Алтын Батыр»;
группа «Рахат Лукум».

Итоговый результат 
Итоговый результат:

Участницы 
Всего в национальном конкурсе красоты приняло 30 участник из 14 регионов.

Список участниц:

Примечания

Ссылки 
 

Мисс Казахстан
2000 год в Казахстане
Октябрь 2000 года